James Braid kan syfta på:

 James Braid (golfspelare) (1870–1950)
 James Braid (läkare) (1795–1860)